Влади́мир Никола́евич Рае́вский:
 Раевский, Владимир Николаевич (1927—1994) — председатель Алтайского краевого исполкома.
 Раевский, Владимир Николаевич (род. 1939) — советский, российский дипломат; Чрезвычайный и Полномочный Посол.